Анекштейн — еврейская фамилия. Известные носители:

 Анекштейн, Аркадий Израилевич (1877—?) — еврейский журналист, переводчик, автор книг и статей по юриспруденции, марксист.
 Анекштайн, Биньямин (1903—1949) — израильский архитектор.